Don Buse – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Hermann Buse – ciclista su strada tedesco
 Matthias Buse – dirigente sportivo ed ex saltatore con gli sci tedesco